Juhani Tamminen, né le  à Turku en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
En 1991, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 79.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1966-1967 || TPS || SM-sarja
|| 22 || 8 || 4 || 12 || 8 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || TPS || SM-sarja
|| 20 || 9 || 5 || 14 || 12 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || TPS || Suomen sarja
|| 14 || 17 || 3 || 20 || 14 || 5 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
| 1969-1970 || TPS || SM-sarja
|| 22 || 15 || 13 || 28 || 27 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || HJK || SM-sarja
|| 20 || 7 || 5 || 12 || 4 || || || || || 
|-
| 1971-1972 || HJK || SM-sarja
|| 32 || 22 || 18 || 40 || 10 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || HIFK || SM-sarja
|| 36 || 24 || 17 || 41 || 25 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || HIFK || SM-sarja
|| 36 || 21 || 26 || 47 || 29 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || HIFK || SM-sarja
|| 36 || 17 || 36 || 53 || 26 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Crusaders de Cleveland || AMH
|| 65 || 7 || 14 || 21 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1976-1977 || Roadrunners de Phoenix || AMH
|| 65 || 10 || 29 || 39 || 22 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || Blazers d'Oklahoma City || LCH
|| 9 || 2 || 3 || 5 || 0 || || || || ||
|-
| 1977-1978 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 20 || 27 || 47 || 25 || 8 || 3 || 5 || 8 || 4
|-
| 1978-1979 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 19 || 15 || 34 || 29 || 8 || 7 || 7 || 14 || 20
|-
| 1979-1980 || Kokudo || JIHL
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1980-1981 || TPS || SM-liiga
|| 35 || 21 || 27 || 48 || 20 || 7 || 5 || 3 || 8 || 10
|-
| 1981-1982 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 11 || 16 || 27 || 18 || 7 || 3 || 3 || 6 || 4
|-
| rowspan='2'|1982-1983 || Kokudo || JIHL
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| TPS || SM-liiga
|| 13 || 4 || 5 || 9 || 6 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1983-1984 || Kokudo || JIHL
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1988-1989 || HC Sierre || LNB
|| 2 || 0 || 1 || 1 || 4 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en mai 1950
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HIFK
Joueur des Crusaders de Cleveland
Joueur des Roadrunners de Phoenix (AMH)
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Joueur des Kokudo Keikaku HC
Joueur du HC Sierre
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Attaquant de hockey sur glace